Železniční trať Bombaj – Kalkata může být:
 železniční trať Bombaj – Iláhábád – Kalkata
 železniční trať Bombaj – Nágpur – Kalkata